Кубок Сан-Марино з футболу 2015–2016 — 56-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вчетверте здобув Ла Фіоріта.

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 квітня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сан-Марино на uefa.com 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2015—2016
Сан-Марино
Сан-Марино